Hubáček ist der Familienname folgender Personen:

 David Hubáček (* 1977), tschechischer Fußballspieler 
 Karel Hubáček (1924–2011), tschechischer Architekt
 Petr Hubáček (* 1979), tschechischer Eishockeyspieler